Евлаши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Евлаши — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Евлаши — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Евлаши — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.